Далаван Бастон (Добле Бастон) — филиппинское боевое искусство. Техника Добле Бастон разделяется на ряд тренировочных упражнений, таких как синавали и редондо, и способов их боевого применения. Основой боевого применения техник раздела Добле Бастон являются входы в атаку противника, обезоруживания и завязки рук.

Синавали 
Синавали — группа традиционных упражнений в филиппинских боевых искусствах, направленных на развитие специфической координации движений, постановку техники, силы и скорости ударов, наработку основных схем взаимодействия рук.

Синавали лежат в основе техник работы парным оружием и безоружного боя.

Выполнение техники синавали требует одновременного контроля над двумя палками, и развивает чувство времени, реакцию, точность удара, координацию, выносливость и если надлежащим образом тренироваться, то скорость и периферическое зрение. Преимущество этого упражнения заключается в том, что синавали — прекрасный тренировочный метод для совершенствования техники, как для правой, так и для левой руки. Так же при тренировке синавали ставится техника, сила и скорость удара палкой.

Основными являются следующие последовательности движений:
 Прямое простое синавали
 Обратное простое синавали
 Прямое продвинутое синавали
 Обратное продвинутое синавали
 Прямое простое пересекающееся синавали
 Двойное пересекающееся одностороннее синавали
 Двойное пересекающееся синавали
 Двойное пересекающееся синавали через голову
 Двойное пересекающееся дабл-дабл синавали
 Обратное двойное пересекающееся синавали

Входы 
Бой в Добле Бастон ведётся преимущественно на дальней дистанции. Объясняется это главным образом высокой плотностью боя лёгким парным оружием, при которой сближение с большой вероятностью приведёт к трудноконтролируемому обмену сериями ударов. Нетрудно догадаться, что в подобном бою победу одержит, скорее всего, более мощный и выносливый противник. Следовательно, в бою с использованием парных палок основная часть ударов наносится по рукам и, в меньшей мере, по передней ноге противника.

Важнейшим разделом техники являются входы в атаку противника, позволяющие перехватить инициативу и избежать обмена ударами.

Способ 1 (Блок-удар)

Схема блок одной палкой с ударом второй является, пожалуй, одной из наиболее простых и применимых в реальном бою. Схема реализуется, как смещение от удара со встречным отбивом оружия нападающего ближайшей палкой с одновременной контратакой второй палкой. Цели для контратаки выбираются в зависимости от дистанции, как правило, это голова или вооружённая рука противника.

Способ 2 (Блок-удар накрест)

Это вторая из наиболее применимых схем. В отличие от предыдущей, здесь исполнитель отбивает (блокирует) атаку не ближайшей к атакуемому сектору, а дальней рукой. Как правило, отбив выполняется движением 1 или 3, контратака — ударом 1.

Способ 3 (Блок — блок-удар)

Этот способ предполагает комбинацию способов 1 и 2.

Способ 4 (Блок — перевод-удар)

Данная техника, по сути, является развитием предыдущей. После блокирования (отбива) удара противника исполнитель использует вторую палку для контроля оружия нападающего и перевода его в другой сектор.

Естественно, данные способы являются не изолированными техниками, а элементами единой системы движений.

Арнис
Боевые единоборства
Боевые искусства по алфавиту